USR est un sigle pouvant signifier :

 Unité de service et de recherche : entité administrative hybride entre l'unité mixte de recherche et l'unité mixte de service
 Union socialiste républicaine
 Union sauvez la Roumanie
 US Robots, entreprise fictive tirée de l’univers des robots d’Isaac Asimov.